Capmany o Campmany puede referirse a:

Topónimo
Capmany, antiguamente Campmany, localidad española.

Apellido

Forma Campmany
Jaime Campmany (1925 - 2005), periodista español.
Laura Campmany (1962-), poetisa española.

Forma Capmany
Antonio de Capmany (1742 - 1813), ilustrado español.
José Capmany (1961 - 2001), cantante costarricense.
Maria Aurèlia Capmany (1918 - 1991) escritora española.
Ricard de Capmany (1873 -?), pintor y decorador español.